Лондонский боро Брент (, ) — один из 32 лондонских боро, расположен на северо-западе, во внешнем Лондоне. Является частью Большого Лондона. Название Брента происходит от реки Брент, проходящей через этот район. Принадлежит историческому графству Миддлсекс.

Брент граничит с Харроу на северо-западе, с Барнетом на северо-востоке, Хаммерсмитом и Фулхемом, а также с Кенсингтоном и Челси на юге и с Вестминстером на юге. Большинство восточной границы сформировано дорогой A5.

Брент — смесь жилых, промышленных и коммерческих земель. Уэмбли — основной район Брента, на котором находятся знаменитый Стадион Уэмбли и Арена Уэмбли.

История 
Район был сформирован в 1965 году слиянием Уэмбли и Уилсдена.

Административно-территориальное деление 
 Алпертон
 Брент-Парк
 Брондсбери
 Брондсбери-Парк
 Черч-Энд
 Криклвуд
 Доллис-Хилл
 Дадден-Хилл
 Харлсден
 Кенсал-Грин (район)
 Кентон
 Килберн
 Кингсбери
 Нисден
 Норт-Уэмбли
 Парк-Ройал
 Престон
 Квинс-Парк
 Квинсбери
 Стонбридж
 Садбери
 Токингтон
 Уэльш-Харп
 Уэмбли
 Уэмбли-Парк
 Уилсден

Население 
По данным переписи 2011 года в Лондонском боро Брент проживало 312 200 человек. Из них 20,2 % составили дети (до 15 лет), 70,8 % лица трудоспособного возраста (от 16 до 64 лет) и 9 % лица пожилого возраста (от 65 лет и выше).

Этнический состав 
Основные этнические группы, согласно переписи 2007 года:

46 % — белые, в том числе 30,9 % — белые британцы, 5,7 % — белые ирландцы и 9,4 % — другие белые (евреи, португальцы, австралийцы, новозеландцы, канадцы);

23 % — выходцы из Южной Азии, в том числе 18,1 % — индийцы, 4,3 % — пакистанцы и 0,6 % — бенгальцы;

18,5 % — чёрные, в том числе 9,4 % — чёрные карибцы (ямайцы), 7,7 % — чёрные африканцы (сомалийцы, нигерийцы, ганцы) и 1,4 % — другие чёрные (бразильцы);

3,9 % — метисы, в том числе 1,1 % — азиаты, смешавшиеся с белыми, 1,0 % — чёрные карибцы, смешавшиеся с белыми, 0,7 % — чёрные африканцы, смешавшиеся с белыми и 1,1 % — другие метисы;

1,3 % — китайцы;

4,8 % — другие азиаты (вьетнамцы, корейцы, японцы, тайцы, малайцы, афганцы, ливанцы);

2,6 % — другие (алжирцы, марокканцы, колумбийцы).

Религия 
Статистические данные по религии в боро на 2011 год:

Достопримечательности 
 Стадион «Уэмбли»
 Арена Уэмбли
 Нисденский храм
 Ратуша Брента
 Храм Шри Сваминараян Мандир, крупнейший Индуистский храм вне Индии

Известные уроженцы и жители 
 Трейси-Энн Оберман (род.1966) — английская актриса и сценарист.
 Зэди Смит (англ. Zadie Smith) (род. 1975) - английская писательница.
 Джейкоб Мерфи (род. 1995) — английский футболист.

Галерея

Примечания 

Боро Лондона